Dörich ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Dörich (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Wolfgang Dörich (1918–1993), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur